Джордж () — английские имя, фамилия и топоним.

Имя 
  — личное мужское имя греческого происхождения, попавшее в английский язык из старофранцузского. В русском языке ему соответствуют Георгий, Егор, Юрий.
 Монархи и члены королевской семьи
 Георг I (1660—1727) — курфюрст Ганновера (с 1698) и король Великобритании (с 1714), основатель Ганноверской династии.
 Георг II (1683—1760) — сын Георга I; король Великобритании и Ирландии, курфюрст Ганновера (с 1727).
 Георг III (1738—1820) — внук Георга II; король Великобритании и курфюрст (с 1814 король) Ганновера (с 1760).
 Георг IV (1762—1830) — сын Георга III; принц-регент (с 1811), король Великобритании и Ганновера (c 1820).
 Георг V (1865—1936) — король Великобритании и Ирландии, император Индии (с 1910), представитель Виндзорской династии.
 Георг VI (1895—1952) — сын Георга V; король Великобритании (с 1936), последний император Индии (до 1947) и король Ирландии (до 1949).
 Джордж Уэльский (род. 2013) — сын принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин, внук короля Карла III, правнук королевы Елизаветы II.
 Псевдоним
 Джордж — псевдоним российского рок-поэта, драматурга, журналиста Анатолия Гуницкого.

Фамилия 
 Джордж, Абрахам — американо-индийский бизнесмен, учёный и филантроп.
 Джордж, Александр (1920—2006) — американский политолог, профессор Стэнфордского университета.
 Джордж, Александр (род. 1939) — австралийский ботаник.
 Джордж, Девиан (род. 1977) — американский баскетболист.
 Джордж, Гарольд (1893—1986) — американский генерал.
 Джордж, Генри (1839—1897) — американский политэконом, публицист и политик.
 Джордж, Глэдис (1904—1954) — американская актриса.
 Джордж, Джейсон Уинстон (род. 1972) — американский телевизионный актёр.
 Джордж, Джек (1928—1989) — американский баскетболист.
 Джордж, Джеф (род. 1967) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Джордж, Дилан (род. 1998) — нидерландский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Джордж, Дэн (1899—1981) — вождь народа Цлейл-Вотут из береговых салишей в Северном Ванкувере.
 Джордж, Кайла (род. 1989) — австралийская баскетболистка.
 Джордж, Карл Эрнст (1806–1895) – немецкий филолог-классик, лексикограф.
 Джордж, Кеван (род. 1990) — тринидадский футболист, полузащитник клуба MLS «Коламбус Крю» и сборной Тринидада и Тобаго.
 Джордж, Кестон (род. 1993) — тринидадский футболист, защитник.
 Джордж, Кортни (род. 1986) — американская кёрлингистка, запасной в команде США на Олимпийских играх 2006 года.
 Джордж, Кристофер (1931—1983) — американский теле- и киноактёр.
 Джордж, Лерой (род. 1987) — нидерландский футболист суринамского происхождения.
 Джордж, Лесли-Энн (род. 1985) — южноафриканская хоккеистка на траве.
 Джордж, Луи Бертран (1950—2014) — министр образования Сент-Люсии (1982—1997), лидер парламентской оппозиции (1997—2001).
 Джордж, Майрон (род. 1993) — коста-риканский футболист, нападающий греческого клуба «ОФИ».
 Джордж, Маргарет (род. 1943) — американская писательница и историк.
 Джордж, Мелисса (род. 1976) — австралийская актриса.
 Джордж, Мод (1888—1963) — американская актриса эпохи немого кино.
 Джордж, Морин (род. 1955) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.
 Джордж, Питер (1924—1966) — английский писатель.
 Джордж, Пол (род. 1990) — американский баскетболист.
 
 Джордж, Тайлер (род. 1982) — американский кёрлингист.
 Джордж, Финиди (род. 1971) — нигерийский футболист.
 Джордж, Фрэнсис Юджин (род. 1937) — облат, американский кардинал.
 Джордж, Чарльз (1932—1952) — солдат армии США, герой Корейской войны.
 Джордж, Элизабет (род. 1949) — американская писательница, автор детективов.
 Джордж, Эмери Эдвард (род. 1933) — американский литературовед, поэт и драматург венгерского происхождения.
 Джордж, Эмма (род. 1974) — австралийская прыгунья с шестом, многократная рекордсменка мира.

Топоним 
 Джордж — город в штате Айова, США.
 Джордж — город в Западно-Капской провинции, ЮАР.
 Джордж — округ штата Миссисипи, США.
 Джордж — озеро в штате Нью-Йорк, США.
  — бессточное озеро на востоке Австралии.
 Джордж — озеро на юго-западе Уганды.
 Джордж — остров в составе архипелага Фолклендские острова.
 Джордж — река на севере провинции Квебек, Канада.

Прочее 
 (3854) Джордж — быстро вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также